«Hiva Oa» puede referirse a:

 Hiva Oa, isla que forma parte de las Islas Marquesas, de la Polinesia Francesa.
 Hiva-Oa, comuna de la Colectividad de ultramar de Polinesia Francesa.